

Cinema
Running Wild – cortometraggio muto del 1921 diretto da Nicholas T. Barrows
Running Wild – cortometraggio muto del 1923 diretto da Norman Taurog
Running Wild – cortometraggio muto d'animazione del 1924 prodotto dall'Aesop's Fables Studio
Running Wild – film muto del 1927 diretto da Gregory La Cava
Running Wild – cortometraggio muto del 1927 diretto da Nat Ross
Ladri di automobili (Running Wild) – film del 1955 diretto da Abner Biberman
Running Wild – film del 1973 diretto da Robert McCahon
Running Wild – film del 1995 diretto da Dee McLachlan
Running Wild – film del 2015 diretto da Melanie Shaw
Senza controllo (Running Wild) – film del 2017 diretto da Alex Ranarivelo

Musica
 Running Wild – album di Felix Cameroni del 1947
Running Wild – album dei Girlschool
Runnin' Wild – album di Tony Rice
Runnin' Wild – album degli Airbourne
Runnin' Wild – singolo degli Airbourne
Runnin' Wild – popolare canzone del 1922 scritta da A. H. Gibbs, Joe Grey e Leo Wood
Running Wild – gruppo musicale tedesco attivo dal 1979
 Running Wild – canzone dei Judas Priest dall'album Killing Machine del 1978

Televisione
Running Wild – serie televisiva britannica trasmessa nel 1954
Running Wild – serie televisiva britannica trasmessa dal 1987 al 1989
Running Wild – film per la televisione statunitense del 1998 diretto da Timothy Bond

Altro
Running Wild –  videogioco per PlayStation del 1998